Segar ist der Familienname folgender Personen:

 Elzie Segar (1894–1938), US-amerikanischer Comiczeichner
 Joseph Segar (1804–1880), US-amerikanischer Politiker
 Raja Segar (* 1951), sri-lankischer Maler und Bildhauer
 William Segar (~1554–1633), englischer Maler

Siehe auch:

 Seger